Adrián Chapela – cestista spagnolo
 Gustavo Chapela – ex schermidore messicano
 Iván Chapela – calciatore spagnolo, attaccante